Le Hibou d'or est un prix créé par l'Institut national du cinéma (Instituto Nacional de Cinema ou INC) brésilien à la fin des années 1960, sous l'impulsion de Ricardo Cravo Albin, alors président de l'INC, et de Jarbas Passarihno qui était ministre de l'Éducation et de la Culture, afin de récompenser les meilleurs films nationaux.

En plus des prix décernés, la cérémonie accueillait des artistes brésiliens comme par exemple Elis Regina, Chico Anício, Erasmo Carlos ou encore Jorge Ben, qui jouaient accompagnés de l'orchestre de TV Globo dirigé par Guio de Morais.

Lauréats

En 1969 
 Glauber Rocha en tant que meilleur réalisateur pour Antonio das Mortes (O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro)  
 Antonio Carlos Fontoura en tant que meilleur scénariste pour Copacabana, Me Engana
 Grande Otelo en tant que meilleur acteur pour Macunaïma (Manucaíma) 
 Odete Lara en tant que meilleure actrice pour Copacabana, Me Engana
 Paulo Gracindo en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Copacabana, Me Engana
 Neuza Amaral en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour As Duas Faces da Moeda
 Egberto Gismonti en tant que meilleur compositeur pour la musique de A Penúltima Donzela
 Affonso Beato en tant que meilleur directeur de photographie pour O Bravo Guerreiro
 Raimundo Higino en tant que meilleur monteur pour Os Paqueras
 Anísio Medeiros en tant que meilleur scénographe pour A Penúltima Donzela
 Francisco Brenand en tant que meilleur costumier pour A Compadecida

En 1970 
 Adhemar Gonzaga remporte le Grand Prix de l'INC
 David Neves en tant que meilleur réalisateur pour Memórias de Helena
 Carlos Diegues en tant que meilleur scénariste pour Les Héritiers (Os Herdeiros)
 José Lewgoy en tant que meilleur acteur pour Pecado Mortal
 Ítala Nandi en tant que meilleure actrice pour Les Dieux et les Morts (Os Deuses e os Mortos)
 Nelson Xavier en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Les Dieux et les Morts
 Mara Rúbia en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Les Dieux et les Morts
 Silvio Reinoldi en tant que meilleur monteur pour Quelé do Pajeú et Juliana do Amor Perdido
 Cláudio Petraglia en tant que meilleur compositeur pour la musique de A Moreninha
 Luís Carlos Ripper en tant que meilleur costumier pour Les Héritiers
 Flávio Phebo en tant que meilleur scénographe pour A Moreninha
 Dib Lufti en tant que meilleur directeur de photographie pour Les Héritiers

En 1971 
 Domingos de Oliveira en tant que meilleur réalisateur pour A Culpa
 Alberto Salvá en tant que meilleur scénariste pour As Quatro Chaves Mágicas
 Rodolfo Arena en tant que meilleur acteur pour Em Família
 Lilian Lemmertz en tant que meilleure actrice pour Cordélia, Cordélia
 Carlos Kroeber en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour A Casa Assassinada
 Isabela en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour As Quatro Chaves Mágicas
 Luiz Carlos Ripper en tant que meilleur scénographe pour Pindorama et L'Aliéniste (Azyllo Muito Louco)
 Luiz Carlos Ripper en tant que meilleur costumier pour L'Aliéniste et Faustão
 Antônio Carlos Jobim en tant que meilleur compositeur pour la musique de A Casa Assassinada
 Rogério Noel en tant que meilleur directeur de photographie couleur pour A Culpa
 José de Almeida en tant que meilleur directeur de photographie en noir et blanc pour Um Homem sem Importância
 Rafael Justo Valverde en tant que meilleur monteur pour A 300 km por hora et Em Família

En 1972 
 Luiz de Barros remporte le Grand Prix de l'INC
 Walter Hugo Khouri en tant que meilleur réalisateur pour As Deusas
 Jorge Ileli en tant que meilleur scénariste pour Viver de Morrer
 Paulo Porto en tant que meilleur acteur pour Toda Nudez Será Castigada
 Darlene Glória en tant que meilleure actrice pour Toda Nudez Será Castigada
 Erasmo Carlos en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Os Machões
 Elza Gomes en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Toda Nudez Será Castigada
 Rudolf Icsey en tant que meilleur directeur de photographie pour As Deusas
 Silvio Renoldi en tant que meilleur monteur pour Piconzé
 Régis Monteiro en tant que meilleur scénographe pour Cassy Jones, o Magnífico Sedutor
 Carlos Imperial en tant que meilleur compositeur pour la musique de A Viúva Virgem
 Campelo Neto en tant que meilleur costumier pour Independência ou Morte

En 1973 
 Leon Hirszman en tant que meilleur réalisateur pour São Bernardo
 Hugo Carvana en tant que meilleur scénariste pour Vai Trabalhar Vagabundo
 Jofre Soares en tant que meilleur acteur pour A Faca e o Rio
 Tereza Raquel en tant que meilleure actrice pour Amante Muito Louca
 Wilson Grey en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Sagarana, o Duelo et Vai Trabalhar Vagabundo
 Vanda Lacerda en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour São Bernardo
 Mário Carneiro en tant que meilleur directeur de photographie pour Sagarana, o Duelo
 Carlos Coimbra en tant que meilleur monteur pour O Descarte
 Luiz Carlos Ripper en tant que meilleur costumier pour São Bernardo
 Chico Buarque en tant que meilleur compositeur pour la musique de Jeanne, la Française (Joana, a Francesa)

En 1974 
 Zelito Viana en tant que meilleur réalisateur pour Os Condenados
 Flávio Tambellini en tant que meilleur scénariste pour Relatório de um Homem Casado
 Milton Gonçalves en tant que meilleur acteur pour A Rainha Diaba
 Isabel Ribeiro en tant que meilleure actrice pour Os Condenados
 Ney Latorraca en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Sedução
 Odete Lara en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour A Estrela Sobe
 Dib Lufti en tant que meilleur directeur de photographie pour Os Condenados
 Mauro Alice en tant que meilleur monteur pour O Anjo da Noite
 Sérgio Ricardo en tant que meilleur compositeur pour la musique de A Noite do Espantalho
 Francisco Altan en tant que meilleur scénographe pour Os Condenados
 Anísio Medeiros en tant que meilleur costumier pour A Estrela Sobe

En 1975 
 Joaquim Pedro de Andrade en tant que meilleur réalisateur pour Guerre conjugale (Guerra Conjugal)
 Antunes Filho en tant que meilleur scénariste pour Compasso de Espera
 Lima Duarte en tant que meilleur acteur pour Guerre conjugale
 Marília Pêra en tant que meilleure actrice pour O Rei da Noite
 Xandó Batista en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour O Predileto
 Irene Ravache en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Lição de Amor
 Oswaldo de Oliveira en tant que meilleur directeur de photographie pour O Marginal
 Roberto Leme en tant que meilleur monteur pour O Marginal
 Francesco Altan en tant que meilleur scénographe pour O Predileto
 Waldir Luis en tant que meilleur costumier pour Padre Cícero

En 1976 
 Roberto Santos en tant que meilleur réalisateur pour As Três Mortes de Solano
 Xavier de Oliveira en tant que meilleur scénariste pour O Vampiro de Copacabana
 Jofre Soares en tant que meilleur acteur pour Crueldade Mortal et Fogo Morto
 Zezé Motta en tant que meilleure actrice pour Xica da Silva
 Procópio Mariano en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour Ibrahim do Subúrbio et Fogo Morto
 Elke Maravilha en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Xica da Silva
 Silvio Renoldi en tant que meilleur monteur pour Ibrahim do Subúrbio
 José Medeiros en tant que meilleur directeur de photographie pour Xica da Silva
 Luiz Carlos Ripper en tant que meilleur scénographe pour Xica da Silva
 Luiz Afonso Burijo en tant que meilleur costumier pour Aleluia Gretchen
 Francis Hime pour la meilleure bande originale de Marília e Marina
 Paulo Emílio Salles Gomes : Prix spécial in memoriam

Notes et références 

Récompense de cinéma au Brésil